Ривилья-де-Барахас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Морания. Занимает площадь 24,38 км². Население — 78 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Rivilla de Barajas

Муниципалитеты Авилы